Nowogród – miasto w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim, w gminie Nowogród
 Nowogród – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie golubsko-dobrzyńskim, w gminie Golub-Dobrzyń 
 Nowogród – wieś w województwie lubelskim, w powiecie łęczyńskim, w gminie Łęczna 
 Nowogród – leśniczówka w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim, w gminie Zbójna
 Nowogród – powiat w obrębie Śląska Pruskiego
 Nowogród – gmina miejsko-wiejska w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim
 Nowogród – dawna wąskotorowa stacja kolejowa w mieście Nowogród, w województwie podlaskim
 Nowogród – gromada w powiecie golubsko-dobrzyńskim
 Nowogród – gromada w powiecie łomżyńskim

Zobacz też 
 BC Niżny Nowogród
 FK Niżny Nowogród
 Gmina Nowogród (1870-1927)
 Nowogród (gmina w województwie bydgoskim)
 Niżny Nowogród
 Nowogród Bobrzański
 Nowogród Osiedle
 Nowogród Siewierski
 Nowogród Wielki
 Nowogród Wołyński
 Nowogródek
 Obwód nowogrodzki
 Republika Nowogrodzka